StayC (; стилизуется как STAYC, акроним от Star To A Young Culture; читается как Стэ́йси) — южнокорейская гёрл-группа, сформированная в 2020 году компанией High Up Entertainment (с 2021 года — саблэйбл Kakao M). Коллектив состоит из шести участниц: Сумин (лидер), Шиын, Айсы, Сэын, Юн и Джей. Дебют состоялся 12 ноября 2020 года с сингл-альбомом Star to a Young Culture.

Название 
Название группы представляет собой аббревиатуру «Star to a Young Culture», что означает «Звезда, ведущая за собой молодую культуру». Концепция StayC сфокусирована на вызове, который брошен музыкальной индустрии.

Карьера

Предебют 
Ещё до дебюта группы Шиын была известна как дочь известного южнокорейского певца Пак Намчона, а также как актриса, за свои роли в дорамах «Хорошая жена», «Королева на семь дней» и «Коронованный шут». В 2018 году она была удостоена награды на SBS Drama Awards в номинации «Лучшая актриса, играющая детей» за роль в дораме «30, но 17». Шиын также была известна как актриса, играющая детей в дорамах «Хранители» и «Круг».

2020: Дебют с Star To A Young Culture 

8 сентября 2020 года High Up Entertainment объявили о скором дебюте новой женской группы и опубликовали фото Сэын. На следующий день были выложены профайл-фото Шиын, Сэын и Сумин — первых трёх подтверждённых участниц группы.

11 октября было объявлено, что дебют состоится 12 ноября. Аиса, Джей и Юн были представлены через специальные видеоклипы с 12 по 14 октября, а 22 октября было анонсировано название дебютного сингл-альбома — Star to a Young Culture с заглавным синглом «So Bad». Продюсером альбома стал дуэт Black Eyed Pilseung, известный продюсированием таких хитов, как «Like Ooh-Ahh», «Cheer Up», «TT», «Likey» и «Fancy» (Twice), «Touch My Body» и «Lonely» (SISTAR) и «Roller Coaster» (Чонха). Звучание StayC продюсеры определяли как «подростковое» и «свежее», а также продюсеры добавляли, что «музыка раскрывает уникальные голоса участниц». До дебюта группа выкладывала каверы на популярные корейские группы, в числе которых были BTS, Blackpink, Red Velvet и Twice.

Star to a Young Culture был выпущен 12 ноября 2020 года одновременно с музыкальным клипом на заглавный сингл, который за первые сутки собрал свыше 2,6 миллионов просмотров, а в первый день продажи альбома в сумме составили 4300 копий, что стало лучшим результатом среди групп, дебютировавших в 2020 году. «So Bad» дебютировала на 21 месте в World Digital Songs Chart. 31 декабря STAYC объявили название своего фанклуба — Swith.

2021—: Staydom, Stereotype, Young-Luv.com, We Need Love и Teddy Bear

1 января 2021 года стало известно, что группа готовится к камбэку, который состоится в начале года. 8 апреля был выпущен второй сингл-альбом Staydom с заглавным синглом «Asap». Музыкальный клип «Asap», выпущенный с выпуском альбома, достиг 20 миллионов просмотров за девять дней. Группа вошла в недельный чарт Billboard K-pop 100. Их заглавный трек достиг вершины корейских музыкальных платформ, включая Melon, Bugs и Genie. С момента своего дебюта они получили огромную поддержку и побили рекорды в музыкальных чартах. Staydom продал 56 тысяч копий в первый месяц, что сделало STAYC первой гёрл-группой новичков 2020 года, продавшей более 50 тысяч копий одного альбома.

6 сентября 2021 года StayC выпустили первый мини-альбом Stereotype с одноименным заглавным синглом. Данная работа получила от журнала New Musical Express 5 звёзд из пяти возможных. Критик Кармен Чин написала, что данный альбом сильно отличается от предыдущих, которые отличала резкость электропопа. Вместо этого в Stereotype слушателей «завораживают „сладкие голоса“ девушек и „нежные мелодии“». Рецензент особо отметила композицию «I’m Be There», которая начинается как «простая поп-баллада», однако затем, в припеве появляются надрывные голоса и мощный вокал. По мнению Кармен, данный релиз укрепил их статус одной из лучших K-pop групп 4-го поколения. За первую неделю продажи альбома составили более 114 тысяч копий. 14 сентября группа получила первую награду на музыкальном шоу The Show.

21 февраля StayC выпустили свой второй мини-альбом Young-Luv.com с заглавным синглом «Run2U». Альбом дебютировал на вершине альбомного чарта Gaon, став их первым «альбомом номер один» в чарте. Сингл достиг 4-го места в цифровом чарте Gaon.

19 июля группа выпустила третий сингл-альбом We Need Love с заглавным синглом «Beautiful Monster». Было объявлено, что группа проведет свою первую встречу с фанатами 13 августа.

23 ноября StayC дебютировали в Японии с синглом «Poppy». Сингл достиг 7-го места в чарте синглов Oricon.

18 января 2023 года High Up Entertainment объявили в пресс-релизе, что StayC выпустят новый альбом в феврале. 31 января было уточнено, что новым релизом будет сингл-альбом под названием Teddy Bear, а дата его выхода была назначена на 14 февраля. Сингл-альбом и музыкальный клип на заглавный сингл были выпущены 14 февраля 2023 года.

Участницы

Дискография

Синглы 

 Poppy (Japanese Ver.) (2022)
 Poppy (Korean Ver.) (2023)

Саундтреки 

 Star (из альбома Our Blues, Pt. 8 (Original Television Soundtrack)) (2022)

Сингл-альбомы 
 Star To A Young Culture (2020)
 Staydom (2021)
 We Need Love (2022)
 Teddy Bear (2023)

Мини-альбомы 
 Stereotype (2021)
 Young-Luv.com (2022)

Награды и номинации

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2020 году
Гёрл-группы Республики Корея
StayC
Исполнители Kakao M